Sir Lancelot kan syfta på:

 Sir Lancelot (sångare) (1902–2001), en calypsosångare och skådespelare
 Sir Lancelot du Lac – en av huvudhjältarna vid kung Arthurs hov, se Lancelot
 Lancelot du Lac – en fransk-italiensk film från 1974, originaltitel Lancelot du lac